«Ботинки мертвеца» — британский психологический триллер 2004 года режиссёра Шейна Медоуза. В 2005 году был номинирован на премию «Империя» за лучший британский фильм.

Сюжет 
История о двух братьях Ричарде и Энтони. Ричард — сильный и находчивый парень, который защищает своего брата, страдающего умственной отсталостью. Когда Ричард уходит в армию, его брат попадает в руки Сонни, местного наркоторговца, и его головорезов, где Энтони терпит унижения и издевательства. Через семь лет Ричард возвращается из армии и начинает мстить за своего брата.

В ролях 
 Пэдди Консидайн — Ричард
 Тоби Кеббел — Энтони
 Гэри Стретч — Сонни
 Эмили Эстон — Пэтти
 Нил Белл — Соз
 Джо Хартли — Джо
 Стюарт Вульфенден — Хёрби
 Пол Сэдот — Таф
 Пол Хурстфилд — Марк

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Детективные фильмы Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2004 года
Фильмы Шейна Медоуза